Die magische Insel beschreibt:

Den deutschsprachigen Buchtitel des dritten Bandes der Quicksilver Trilogy
Die Buchreihe „Die magische Insel (Buchreihe)“ von Thilo Petry-Lassak